Hartley kan som auktorsförkortning betyda:

 Flora Hartley
 Thomas Gordon Hartley
 William Hartley

Robotskapade auktorsförkortningar